Піно́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 860 км на південний схід від Парижа, 125 км на північний схід від Аяччо, 25 км на північ від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 167,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Піно на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Піно на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика